Колонија Примавера има више значења:

 Колонија Примавера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Примавера, Сан Игнасио (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Примавера (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику